Римов може бити:

 Римов (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република
 Римов (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република